Termenul „Sun City” - Orașul Soarelui - se poate referi la:

Africa de Sud
 Sun City, North West un complex luxos destinat turismului

Republica Moldova
Sun City, un centru comercial din sectorul Centru al Chișinăului

Statele Unite ale Americii
 Sun City Anthem, statul 
 Sun City Festival, Arizona
 Sun City Grand, Arizona
 Sun City West, Arizona
 Sun City, statul 
 Sun City Palm Desert, California
 Sun City Center, statul 
 Sun City, statul 
 Sun City Summerlin, statul 
 Sun City, statul

Vezi și
Heliopolis

Nume proprii